Erdélyi oder Erdelyi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Erdélyi (* 1966), deutsche Sonderpädagogin und Hochschullehrerin 
 Arthur Erdélyi (1908–1977), ungarisch-britischer Mathematiker
 Balázs Erdélyi (* 1990), ungarischer Wasserballspieler

 János Erdélyi (1814–1868), ungarischer Schriftsteller, Philosoph und Ethnograf 
 Jonathan Erdelyi (* 1981), US-amerikanischer Radrennfahrer
Michael von Erdelyi (1782–1837), österreichischer Tierarzt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Erdélyi Kopó, ungarische Hunderasse
 Erdelyi Hirado, Zeitung in Siebenbürgen
 Erdeli
 Erdély